Jméno a příjmení Robert Shaw se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Robert Shaw (dirigent) – americký dirigent (1916–1999)
 Robert Shaw (herec) – britský herec (1927–1978)
 Robert Shaw (politik) – britský politik (1774–1849)
 Robert Shaw (režisér) – britský divadelní režisér (* 1956)